

Geografia
 Bad Häring, fino al 1965 Häring – comune austriaco nel distretto di Kufstein, in Tirolo

Persone
 Bernhard Häring (1912-1998) – teologo tedesco
 Hugo Häring (1882-1958) – architetto tedesco
 Jacobus Haring (1913-1989) – compositore di scacchi olandese
 Keith Haring (1958-1990) – pittore e writer statunitense